Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2006 war ein Tenniswettbewerb in London.

Das Finale bestritten Roger Federer und Rafael Nadal. Federer gewann in vier Sätzen und verteidigte damit seinen Titel. Dies war sein vierter Triumph bei den Wimbledon Championships (nach 2003, 2004 und 2005) und sein achter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2006